Mirnyj kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mirnyj (udde), 
 Mirnyj (forskningsstation),

Ryssland 

 Mirnyj (ort i Ryssland, Archangelsk oblast, lat 61,33, long 44,54), 
 Mirnyj (ort i Ryssland, Kirov oblast), 
 Mirnyj (ort i Ryssland, Uljanovsk oblast), 
 Mirnyj (ort i Ryssland, Samara oblast), 
 Mirnyj (ort i Ryssland, Archangelsk oblast, lat 62,76, long 40,34), 
 Mirnyj, stad, Sacha, 
 Mirnyj (ort i Ryssland, Moskva oblast), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar